Сакамекате има више значења:

 Сакамекате (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сакамекате (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сакамекате (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сакамекате (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику